Vostok, ruska beseda za vzhod, se lahko nanaša na:

 Vostok (jezero), jezero na Antarktiki
 Vostok (raziskovalna postaja), ruska raziskovalna postaja na Antarktiki
 Vostok (ladja), vodilna ladja prve ruske ekspedicije na Antarktiko
 Program Vostok, sovjetski program vesoljskih poletov s človeško posadko in odprave iz tega programa:
 Vostok 1
 Vostok 2
 Vostok 3
 Vostok 4
 Vostok 5
 Vostok 6